Escarra puede referirse a:

 Escarra, río del noroeste de España.
 Carlos Escarrá, abogado y político venezolano.
 Hermann Escarrá, abogado y político venezolano.